Університет Сучжоу () — приватний університет у Тайбеї, Тайвань. Незважаючи на те, що Сучжоуський університет містить церкву та резиденцію методистського служителя, його можна вважати світською установою. Університет відомий вивченням порівняльного правознавства та бухгалтерського обліку.

Історія 
Оригінальний Університет Сучжоу був заснований методистами в Сучжоу, провінція Цзянсу, династія Цин в 1900 році як злиття трьох установ: Інституту Баффінгтона та Школи Кунг Ханг у місті Сучжоу (нині пишеться Сучжоу), в провінції Цзянсу та Англо -Китайський коледж у Шанхаї.

Після громадянської війни в Китаї члени Асоціації випускників Сучжоу, які втекли на Тайвань, створили там нову установу в 1951 році. У 1954 році була відкрита юридична школа, а в 1971 році був сертифікований повний університет. Оскільки пізніше на первісному сайті був заснований новий Університет Сучжоу у 1982 році, на Тайвані діятиме Університет Сучжоу та Університет Сучжоу в Цзянсу.

У кампусі знаходиться могила видатного китайського політика і дипломата Ван Чжунхуей, який втік на Тайвань після створення Китайської Народної Республіки в 1949 році.

У 2014 році Японсько-тайванська біржова асоціація включила Університет Сучжоу до числа семи відомих тайванських університетів.

Публікації 
У 1981 р.в університеті Сучжоу з’явився перший спільно випущений класний журнал, повністю заснований студентами, під назвою «Сюй Ай». Студенти висловили політичні думки щодо тимчасового суспільства, але цей журнал був швидко заборонений у коледжі.

Однак наступного року студенти-політологи випустили ще один критичний журнал - Monthly Political Magazine університету Сучжоу. Це було заборонено внаслідок публікації реклами Шен Генга, що був журналом контролю Китайської націоналістичної партії.

9 вересня 1982 року Академічна конференція політичного департаменту організувала аудит для студентів другого курсу щодо міської ради Тайбею. Але провідний викладач Хуан Ерхуань був звинувачений, провівши групу студентів до рада прислухатись до інтерполяції, виробленої зовнішнім партійним сенатором. Наступного року його звільнили.

Відмінний університетський консорціум Тайваню 
Університет Сучжоу (Тайвань) є членом Відмінного давно створеного університетського консорціуму Тайваню (ELECT), який є організацією, що займається міжшкільною співпрацею та розподілом ресурсів між школами. Дванадцять профспілкових університетів були засновані протягом півстоліття з кожною своєю власною силою, що охоплювала професійні галузі науки і техніки, комерції, агрономії, медицини, засобів масової інформації, права, освіти, мистецтва та дизайну тощо. Ці школи дозволяють учням мати кілька варіантів, міждоменне навчання та більш широкий адаптивний розвиток для своєї освіти.

Кампус 

 

Університет Сучжоу на Тайвані має два відділення: відділення в центрі міста поблизу президентського офісу Китайської Республіки в районі Чжунчжэнь в Тайбеї та головний кампус біля Музею Національного палацу в районі Шилінь в Тайбеї. Юридичні та бізнес-коледжі знаходяться в центрі міста. Усі інші коледжі розташовані у головному кампусі.

Кампус Шилін 
Кампус Шилін знаходиться в гірській місцевості району Шилін. Кампус Шилін позначений вивісками китайською та англійською мовами

Житло для викладачів та студентів доступне у головному кампусі, хоча вони не можуть задовольнити попит. Є три студентські гуртожитки та два студентські гуртожитки із загальною місткістю 1500. Багато студентів їдуть до містечка на автобусі та метро.

Центр містечка 
Кампус у центрі міста знаходиться в районі Чжунчжен.

Організація 
Перший приватний університет Тайваню очолює президент та піклувальна рада. Університет розділений на шість шкіл або коледжів, кожна з яких має різноманітні кафедри:

Школа мистецтв та соціальних наук 
Кафедра китайської літератури
Кафедра історії
Кафедра філософії
Кафедра політології
Кафедра соціології
Департамент соціальної роботи
Кафедра музики
Центр освіти вчителів

Школа іноземної мови та культури 
Кафедра англійської мови та літератури
Кафедра японської мови та літератури
Кафедра німецької мови та літератури
Мовний центр

Школа наук 
Кафедра математики
Кафедра фізики
Хімічний факультет
Кафедра мікробіології
Кафедра психології

Юридична школа

Школа бізнесу 
Кафедра економіки
Кафедра бухгалтерії
Департамент ділового адміністрування
Кафедра міжнародного бізнесу
Кафедра комп'ютерних та інформаційних наук
Бакалаврська програма бізнесу

Школа управління великими даними

Спорт 
Спорт відіграє важливу роль у житті кампусу. У центрі кампусу є тенісні та баскетбольні майданчики. Основний кампус має критий і відкритий баскетбольні майданчики, тенісні корти, гоночну трасу, міні-скелелазіння та поле, яке використовується для софтболу та футболу. Щороку університет проводить дві великі спортивні події для студентів.

Значна частина спортивних споруд у головному кампусі знаходиться на землі, що належить міському уряду Тайбею, а не університету. Міська влада розглядала можливість повернення землі під будівництво швидкісної автостради, але вирішила відступити від цього проекту.

Клуби 
В університеті функціонує 183 студентських клуби або товариства, такі як Асоціація досліджень дипломатії (SCU A.D.R.).

Традиції 

Ультрамарафон — 24-годинний міжнародний ультрамарафон: у цьому щорічному заході беруть участь бігуни з кількох країн, студенти, викладачі та такі знаменитості, як Рйоічі Секія та Мамі Кудо. Лише дуже мало хто з учасників змагається за весь час марафону. Портативні туалети встановлені поблизу гоночної траси з одним або двома туалетами, зарезервованими для певних бігунів зі світовим ім'ям. Деякі глядачі ставлять намети біля траси і цілу ніч спостерігають за марафоном.
Різдвяна пісня в студентському містечку: Студенти музичного факультету відвідують житлові комплекси факультету і співають різдвяні колядки напередодні Різдва. Люди, які співають колядки, є рідкісним явищем на Тайвані, оскільки християни складають невелику меншість населення.

Примітки

Посилання 

Офіційний сайт

Навчальні заклади, засновані 1900